Roussoella är ett släkte av svampar. Roussoella ingår i familjen Didymosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roussoella